Molho matriciana ou "à matriciana", do italiano Sugo all'amatriciana é um molho italiano à base de tomate, guanciale e queijo pecorino (ovelha), usado para condimentar as massas.

Seu nome deriva da pequena cidade de Amatrice (topônimo que significa Amada ou Amante), situada na região do Lácio.

Ligações externas 
 Ricetta originale sugli Spaghetti alla matricianain Italian
 Ingredientsand recipe in Italian
  Ingredientsand recipe in English (same source as above)
 Emeril Lagasse's recipe in English
 NY Times article on different recipes for sugo all'amatriciana and on guanciale
 Recipe for Pasta alla Gricia
 Receita e curiosidade sobre "Sugo Amatriciana" em italiano

Culinária da Itália